Брикне́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Бюзанси. Округ коммуны — Вузье.

Код INSEE коммуны — 08086.

Коммуна расположена приблизительно в 195 км к востоку от Парижа, в 65 км северо-восточнее Шалон-ан-Шампани, в 45 км к югу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 128 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 72 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 47 были экономически активными, 25 — неактивными (показатель активности — 65,3 %, в 1999 году было 56,1 %). Из 47 активных работали 38 человек (26 мужчин и 12 женщин), безработных было 9 (3 мужчин и 6 женщин). Среди 25 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 5 — пенсионерами, 14 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны